De Rally van Mexico 2015, formeel 29º Rally Guanajuato México, was de 29e editie van de Rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 535e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Verslag 
Sébastien Ogier verstevigde zijn koppositie in het kampioenschap met een dominante overwinning in Mexico. Ondanks dat hij het parcours op de eerste twee dagen moest schoonvegen vanwege zijn startpositie, verloor hij hierdoor geen tijd en drukte zijn stempel op het klassement tijdens de tweede lange etappe. Tot op dat moment zat Jari-Matti Latvala nog in het spoor van zijn teamgenoot, maar hij brak vervolgens zijn wielophanging en viel ver terug tot buiten de top tien, daar waar relatief veel collega-fabrieksrijders door uiteenlopende redenen ook zouden finishen. Ott Tänak had bij deze het meest opmerkelijke incident, toen hij door eveneens een gebroken wielophanging de weg afschoot en in een meer terecht kwam. Rijder en navigator wisten te ontsnappen en de auto werd later geborgen en zelfs nog gerepareerd voor een herstart, waarbij een goede klassering verder uitgesloten was. Achter winnaar Ogier en gespaard van enig drama reed Mads Østberg naar een sterke tweede plaats toe, en bewees daarmee vrijwel de gehele rally sneller dan wel consistenter te zijn dan teamgenoot Kris Meeke, terwijl Andreas Mikkelsen voor de derde keer op rij het podium op plaats drie completeerde en zijn runner-up positie in het kampioenschap daarmee stevig hield.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 12,55 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato